Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1993 war die 29. Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1993; das Finale wurde im Dezember 1993 ausgespielt. Insgesamt nahmen 29 Mannschaften teil. TPS Turku gewann den Titel.

Modus und Teilnehmer 
Die Landesmeister des Spieljahres 1992/93 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Wettbewerb qualifiziert. Der Wettbewerb wurde mit einer Vorrunde in Gruppen im einfachen Modus ausgespielt. Anschließend spielten die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten die Plätze aus.
In den Viertelfinalgruppen mussten sich folgende Mannschaften für das Halbfinale qualifizieren:

Bereits für das Halbfinale qualifiziert waren:

Bereits für das Finale qualifiziert waren:

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde vom 8. bis 10. Oktober 1993 in fünf Gruppen ausgespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten, also neun Mannschaften, erreichten das Halbfinale. Dort mussten sie sich mit sieben gesetzten Mannschaften auseinandersetzen.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden vom 8. bis 10. Oktober 1993 in Esbjerg in Dänemark statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Trenčín in der Slowakei ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Jesenice in Slowenien ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in Riga in Lettland ausgetragen.

Gruppe E 
Die Spiele der Gruppe E wurden in Budapest in Ungarn ausgetragen.

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde vom 12. bis 14. November 1993 ausgetragen. Die vier Gruppenersten und die beiden besten Gruppenzweiten, also sechs Mannschaften erreichten die Finalrunde und stießen dort auf den Titelverteidiger und den Gastgeber.

Gruppe F 
Die Spiele der Gruppe F wurden in Mailand in Italien ausgetragen.

Gruppe G 
Die Spiele der Gruppe G wurden in Rouen in Frankreich ausgetragen.

Gruppe H 
Die Spiele der Gruppe H wurden in Zürich in Schweiz ausgetragen.

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe F wurden in Turku in Finnland ausgetragen.

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde vom 26. bis 30. Dezember 1993 in Düsseldorf, Duisburg und Ratingen ausgetragen. Die beiden Gruppenersten gelangten ins Finale, die beiden Gruppenzweiten spielten um die Bronzemedaille.

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Scorer des Finalturniers 

Abkürzungen: T = Tore, A = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Turnierbestwert

Siegermannschaft

Literatur

Weblinks 
 

93
Eishockeyveranstaltung 1993